Patrick Watson peut faire référence à :

 Patrick Watson (1929-2022), acteur, producteur, scénariste et réalisateur canadien ;
 Patrick Watson (1979-), auteur-compositeur canadien.